Baby Baby (canção de Corona)
Baby Baby (canção de Girls' Generation)
Ou ainda:
Baby, Baby

Ver também
Baby

Desambiguação